Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
 Muzeum Historyczne Budapesztu
 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 Muzeum Historyczne Miasta Lwowa
 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
 Muzeum Warszawy
 Muzeum Historyczne w Białymstoku
 Muzeum Historyczne w Przasnyszu
 Muzeum Historyczne w Sanoku
 Muzeum Historyczne we Lwowie
 Muzeum Historyczne we Wrocławiu